<< 2-я Церемонии вручения 4-я >>

3-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 23 января 1951 года в Отеле Амбассадор в Лос-Анджелесе, ведущим выступил Эрл Уоррен.

Лауреаты и номинанты

Программы 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
! width="50%"| Лучший драматический сериал
! width="50%"| Лучшее шоу для детей
|-
| valign="top" |
 Пулитцеровский театр, (KECA)
 Театр у камина, (KTLA)
 Мама, (KTLA)
 Телевизионный театр Филко, (KNBH)
 Первая студия, (KTTV)
| valign="top" |
 Time for Beany (KTLA)
 The Cisco Kid, (KNBH)
 Jump Jump, (KTTV)
 Kukla, Fran and Ollie, (KNBH)
 The Lone Ranger, (KTLA)
|-
! width="50%" | Лучшее игровое шоу
! width="50%" | Лучшее культурное шоу
|-
| valign="top" |
 Truth or Consequences, (KTTV)
 Kay Kyser’s Kollege of Musical Knowledge, (KNBH)
 Life with Linkletter, (KECA)
 Pantomime Quiz, (KECA)
 You Bet Your Life, (KNBH)
| valign="top" |
 Campus Chorus and Orchestra, (KTSL)
 Designed for Women, (KNBH)
 Vienna Philharmonic, (KTTV)
 Sunset Service, (KNBH)
 The Woman’s Voice, (KTTV)
|-
! width="50%"| Лучшее обучающее шоу
! width="50%"| Лучшая новостная программа
|-
| valign="top" |
 KFI-TV University, (KFI)
 Kieran’s Kaleidoscope, (KECA)
 Know Your Schools, (KFI)
 Magazine of the Week, (KTLA)
 Zoo Parade, (KNBH)
| valign="top" |
 KTLA Newsreel, (KTLA)
 Clete Roberts, (KLAC)
 Ford News and Weather, (KNBH)
 Fleetwood Lawton, (KTSL)
|-
! width="50%"| Лучшее варьете
! width="50%"| Лучшая спортивная программа
|-
| valign="top" |
 The Alan Young Show, (KTTV)
 Four Star Revue, (KNBH)
 The Ken Murray Show, (KTTV)
 Texaco Star Theater, (KNBH)
 Your Show of Shows, (KNBH)
| valign="top" |
 Los Angeles Rams Football, (KNBH)
 College Basketball Games, (KTTV)
 College Football Games, (KTTV)
 Hollywood Baseball, (KLAC)
 Los Angeles Baseball, (KFI)
|-
! width="50%" | Лучшее общественное
|-
| valign="top" |
 ''City at Night, (KTLA)
 Classified Column, (KTTV)
 In Our Time, (KTTV)
 Community Chest Kickoff Teleforum, (KTLA)
 Marshall Plan,'' (KECA)
|}

 Действие 

 Вежущие 

 Станционная награда 
 KTLA KNBH'''

Примечание

См. также 
 Оскар (кинопремия, 1951)
 Золотой глобус (1951)

Ссылки 
 Список Лауреаты и номинанты
 

1951
События 23 января
Январь 1951 года
1951 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса